Christina Judson (født 7. december 1987, opvokset i Sorø) var næstformand for Radikal Ungdom 2009-2010.

Hun har tidligere været sekretariatsleder for Radikal Ungdom 2007-2008, og siddet i Radikal Ungdoms forretningsudvalg 2008-2009.
På Radikal Ungdoms landsmøde i oktober 2009 blev Christina Judson valgt som næstformand og Simon Dyhr valgt som formand.

Christina Judson har en bachelor i Global studies og Public Administration with specialization in EU-studies fra Roskilde Universitet og har læst en del af sin bachelor på Erasmus University Rotterdam og London School of Economics. Christina Judson har været praktikant under det danske formandskab for EUs ministerråd i 2012.
Hun læser nu en MSc in International Relations ved London School of Economics.

Eksterne henvisninger 
 Christina Judson s hjemmeside på Radikale.net .
 Find Christina Judson på LinkedIn

Politikere fra Det Radikale Venstre
Personer fra Sorø